agra steht für:
 agra (Gelände), Park und ehemaliges agra-Messegelände in Leipzig und Markkleeberg
 agra (Landwirtschaftsausstellung), Landwirtschaftsausstellung in Leipzig und Markkleeberg

Agra steht für:
 Agra (Gattung), eine Gattung der Laufkäfer
 Agra (Einheit), Masseneinheit in der usbekischen Region
 Agra (Unternehmen), landwirtschaftliches Unternehmen in Namibia

Agra ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Agra, Großstadt in Uttar Pradesh (Indien)
 Agra (Distrikt), Verwaltungseinheit in Uttar Pradesh (Indien)
 Agra (Division), Verwaltungseinheit in Uttar Pradesh (Indien)
 Agra (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Varese, Italien
 Agra (Kalloni), Dorf in der Präfektur Kalloni, Lesbos, Griechenland
 Agra (Punjab), Ort in der Provinz Punjab, Pakistan
 Agra (Sindh), Ort in der Provinz Sindh, Pakistan
 Agra TI, Ortschaft in der Gemeinde Collina d'Oro im Kanton Tessin, Schweiz
 Agra (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Agra (Kansas), Vereinigte Staaten
 Agra (Oklahoma), Vereinigte Staaten
sowie:
 Erzbistum Agra, Indien
 Agra (Susiana), antike Stadt in der Susiana am Tigris
 Agra University

Agra ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Agra (* 1957), brasilianischer Basketballspieler
 Emilio Agra († 2014), spanisch-venezolanischer Karikaturist

AGRA steht als Abkürzung für:
 Alliance for a Green Revolution in Africa, eine Entwicklungshilfeorganisation
 Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse von ARD, Deutschlandradio, Deutsche Welle und ZDF, siehe Redakteursvertretung #Senderübergreifende Organisationsform

Abkürzung